Seaside Walk (em azeri: Dəniz Kənarında Gəzinti) é um filme azeri de 1907 dirigido por Vasili Amaşukeli.

Filmes mudos
Filmes de curta-metragem
Filmes em preto e branco
Documentários do Azerbaijão
Curtas-metragens do Azerbaijão
Filmes do Azerbaijão de 1907